Ein Signalbuch ist ein Regelwerk, welches für einen bestimmten Bereich die Form der Übermittlung von Nachrichten festlegt. Folgende Signalbücher sind bekannt:

Geheimes Signalbuch der Marinen verschiedener Länder, siehe Signalbuch (Marine) 
Internationales Signalbuch der Seeschifffahrt
Signalbuch (Eisenbahn) bei Eisenbahnen.